Santa María de Cayón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Santa María de Cayón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa María de Cayón är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Santa María de Cayón. Runt Santa María de Cayón är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santander,  km norr om Santa María de Cayón. Omgivningarna runt Santa María de Cayón är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kantabrien